Сезон 2018/19 является 93-м для команды «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат для «Рейнджерс» стартовал 4 октября 2018 года домашним матчем против «Нэшвилл Предаторз», а завершился 6 апреля 2019 года в Питтсбурге против местных «Пингвинз».

После завершения сезона 2017/18, в котором «рейнджеры» впервые с 2010 года не попали в плей-офф, руководство клуба уволило главного тренера Алена Виньо, на место которого был назначен Дэвид Куинн.

В первом сезоне после начавшейся перестройки в команде, «Рейнджерс» не смоли пробиться в плей-офф.

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Текущий состав

Статистика игроков 
на 6 апреля 2019 года

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Рейнджерс».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Рейнджерс».

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Завершили карьеру

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Нью-Йорк Рейнджерс» 

Н
Нью-Йорк Рейнджерс
2018 год в хоккее
2019 год в хоккее